Новый Яр () — село в Яворовской городской общине Яворовского района Львовской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 65 человек. Занимает площадь 0,021 км². Почтовый индекс — 81023. Телефонный код — 3259.

История 
В 1946 г. Указом ПВС УССР село Новый Яжов переименовано в Новый Яр.

Ссылки 
 Новый Яр на сайте Верховной рады Украины

Примечания